Lochy ist der Name folgender Gewässer:

 Loch Lochy, ein See in Schottland

 Lochy River, ein Fluss in Neuseeland